Bancroft Township peut désigner les lieux suivants  :

 , un township du comté de Freeborn dans le Minnesota.

 , un township du comté de Cuming dans le Nebraska.

Homonymie de townships